Cabra puede referirse a:

Animales 
 Cualquiera de los perteneciente al género Capra.
 Especialmente la cabra doméstica (Capra aegagrus hircus).
 La cabra o cabrilla (Serranus cabrilla); pez de la familia Serranidae.
La cabra o gallineta (Helicolenus dactylopterus); pez de la familia Scorpaenidae

Divisiones administrativas

En España 
 Cabra, municipio de la provincia de Córdoba (España).
 Cabra del Santo Cristo, municipio de la provincia de Jaén (España).
 Cabra del Campo, municipio de la provincia de Tarragona (España).
 Cabra de Mora, localidad y municipio de la provincia de Teruel (España).

En Irlanda 
 Cabra, suburbio al norte de Dublín (Irlanda).

Geografía 
 Río Cabra, en la provincia de Córdoba (España).
 Río Cabra, en la comunidad autónoma de Asturias (España).
 Río Cabra, en la comunidad autónoma de Cantabria (España).

Astrología 
 El Signo de la Cabra, en la astrología china.

Enlaces externos